Le Championnat d'Italie de football 1919-1920 est la dix-neuvième édition du championnat d'Italie. C'est la première édition depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Le titre est remporté par l'Inter Milan.

Qualifications régionales

Piémont 
 à Alessandria :
 U.S. Alessandrina - U.S. Novarese 1-0

U.S. Alessandrina qualifié pour le championnat du Piémont.

Lombardie 
 à Legnano :
 Enotria Goliardo FC - Pro Patria et Libertate 2-0

 à Milan :
 Trevigliese - AC Monza 3-2

 à Brescia :
 Atalanta - Bergamasca 2-0

Enotria Goliardo FC, Circolo Sportivo Trevegliese, Atalanta qualifiés pour le championnat de Lombardie.

Ligurie 
Premier tour

 à Gênes :
 Sampierdarenese - S.P.E.S. Genova 1-0
 Grifone G.C. Genova - Sestrese 5-1

Second tour

 S.P.E.S. Genova - Sestrese 3-0 
(match arrêté à la  mais homologué à la suite du retrait de la Sestrese)

S.P.E.S Genova qualifié pour le championnat de Ligurie.

Émilie-Romagne 
 à Bologne :

Premier tour
 G.S. Bolognese - Audace Ferrara 1-0

Second tour
 G.S. Bolognese - SPAL Ferrare 1-0 a.p

G.S Bolognese qualifié pour le championnat d'Émilie.

Campanie 
Premier tour

 à Bagnoli :
 Pro Caserta - Brasiliano 6-0
 à Naples :
 Savoia - Stabia 3-2

Second tour

 à Naples :
 Pro Caserta - Savoia 4-0

Pro Caserta qualifié pour le championnat de Campanie.

Tournoi péninsulaire

Championnats régionaux

Toscane 

(*) Rétrogradé puis repêché.

Pisa Sporting Club et Unione Sportiva Livorno qualifiés pour les demi-finales interrégionale.

Latium 

(*) Rétrogradé puis repêché.

Fortitudo Roma et Audace Roma qualifiés pour les demi-finales interrégionale.

Campanie 

 Unione Sportiva Internazionale Napoli et Puteolana qualifiés pour les demi-finales interrégionale. Pro Caserta retrogradé.

Demi-finales interrégionale

Groupe A 

En gras les victoires par forfait.

Fortitudo Roma est qualifiée pour la finale interrégionale.

Groupe B 

En gras les victoires par forfait.

L'Unione Sportiva Livorno est qualifiée pour la finale interrégionale.

Finale interrégionale 

L'Unione Sportiva Livorno est qualifiée pour la finale nationale face au vainqueur du tournoi principal.

Tournoi principal

Championnats régionaux

Ligurie 

 Genoa champion de Ligurie.
 Genoa et Andrea Doria qualifiés pour les demi-finales.
 Giovani Calciatori Grifone disparaît à la fin de la saison.
 SPES Genova repêché.

Piémont

Groupe A 

 Pro Vercelli, Torino et Juventus qualifiés pour les demi-finales.

 Match de barrage.
Joué à Novare le  : Amatori-Alessandrina 2-1. Amatori se maintient en première division. US Alessandrina est rétrogradé mais fusionnera en novembre avec l'Alessandria Foot Ball Club.

Groupe B 

 Alessandria, Casale et Novara qualifiés pour les demi-finales.
 Valenzana repêché.

Lombardie

Groupe A 

 Football Club Internazionale Milano et Brescia qualifiés pour les demi-finales.

 Matchs de barrage.

Barrage de qualification pour les demi-finales.
Joué le  à Brescia : Juventus Italia-Trevigliese : 2-0.

Le règlement de la saison 1919-1920 prévoyait qu'en cas d'égalité entre deux équipes un match de barrage soit disputé pour les départager. Un match de barrage Juventus Italia-Trevigliese fut joué à Brescia le  et vit la Juventus Italia s'imposer 2-0. À la suite des réclamations de divers clubs, la F.I.G.C reconnu l'inutilité de ce match puisqu'aucune place qualificative n'était en jeu et décida d'annuler le résultat de la rencontre laissant les équipes à égalité. La Fédération ordonna par la suite de ne pas jouer les matchs Pisa-Puteolana (demi-finale interrégionale du groupe A du tournoi péninsulaire), Audace Roma-Internazionale Napoli (demi-finale interrégionale du groupe B du tournoi péninsulaire) et Novara-Bologna (Groupe C des demi-finales interrégionales du tournoi principal) qui relevaient du même cas de figure car elle aurait dû en plus rembourser les frais de déplacement des arbitres. 

Barrage pour le maintien.
Joué à Brescia le  : Libertas-Cremonese 2-0. 

Libertas se maintient puis le Cremonese sera repêché.

Groupe B 

 Milan et Enotria Goliardo qualifiés pour les demi-finales.
 Ausonia repêché.

Groupe  C 

 US Milanese et Legnano qualifiés pour les demi-finales.

 Match de barrage.
Joué à Saronno le  : Varese-Como 2-1 après prolongation. Varese se maintient en première division. Como est relégué puis sera finalement repêché.

Vénétie 

 En gras les victoires par forfait. 

 Padova champion de Vénétie.
 Padova et Venezia qualifiés pour les demi-finales.

 Match de barrage.
Joué le  à Venise : Hellas-Udinese : 1-0. Hellas se maintient en première division. L'Udinese est relégué puis sera finalement repêché.

Émilie 

 Bologna champion d'Émilie. 
 Bologna et Modena qualifiés pour les demi-finales. 
 Gruppo Sportivo Bolognese : Le club est relégué mais à l'issue de la saison le club est absorbé par le SEF Virtus.

Demi-finales interrégionales

Groupe A 

 Genoa qualifié pour la finale interrégionale.

Groupe B 

 Juventus qualifié pour la finale interrégionale. 

(*) par forfait.

Groupe C 

 Football Club Internazionale Milano qualifié pour la finale interrégionale.

(*) par forfait.

Finale interrégionale 

Football Club Internazionale Milano qualifié pour la finale nationale contre le vainqueur du tournoi péninsulaire.

Finale nationale

Effectif du Football Club Internazionale Milano 
 Piero Campelli
 Gustavo Francesconi
 Alessandro Beltrame
 Alessandro Milesi
 Pino Fossati II
 Paolo Schleider
 Leopoldo Conti
 Ermanno Aebi
 Emilio Agradi
 Luigi Cevenini III
 Giuseppe Asti
 Entraîneur : Giovanni Resegotti

Championnat d'Italie de football
Championnat Italie Football 1919-1920 Serie A
Championnat Italie Football 1919-1920 Serie A
Italie
Italie